Івко Андрій Володимирович (нар. 23 жовтня 1981 року) – урядовець, підприємець, перший заступник Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. З січня 2022 року – Перший заступник Голови Державного агентства автомобільних доріг України. З липня 2021 року – заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України. У 2021 – директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору.

Життєпис 
Андрій Івко народився у місті Запоріжжя, Україна.

Закінчив Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю "Металургійне обладнання" (здобув кваліфікації інженера-механіка).

Здобув кваліфікацію менеджер-економіст за спеціальністю «Менеджмент організацій». У тому ж вищому навчальному закладі отримав диплом інженера-будівельника за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво".

Підвищив кваліфікацію за фахом "Будівництво та проєктування будівель і споруд в складних геологічних умовах та сейсмічних зонах" у Запорізькій державній інженерній академії.

Підвищив кваліфікацію у Національному транспортному університеті за спеціальністю «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг».

Закінчив МВА у Міжнародному інституті бізнесу в м. Київ (master of business administration).

Здобув ступінь Doctor of Philosophy (Ph.D.) за спеціальністю «Управління проєктами та програмами» у Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Магістр за спеціальністю «Архітектура та будівництво» у Національному транспортному університеті.

Професійна діяльність 
Займався підприємницькою діяльністю з 1998 по 2017 рр. У компаніях, що спеціалізуються на будівництві та логістиці обіймав керівні посади.

Працював директором ДП «Запорізький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України». 

З 2018 року – начальник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області. Основний курс у роботі команди Служби був спрямований на відновлення будівництва мостів через річку Дніпро у місті Запоріжжя. У 2020 році було відновлено будівництво ансамблю і менш як за рік, на найвідомішому довгобуді України відкрили рух через верхову частину позакласового балкового мосту.

З 2019 року пріоритетом держави стала розбудова дорожньої мережі державних доріг та розпочалося масштабне відновлення інфраструктури – доріг та мостів.

У 2021 році було відновлено 5098 км доріг державного значення та відремонтовано 320 мостів та шляхопроводів.

У січні 2022 року було відкрито проїзд вантовим мостом. До Дня соборності України на новому Запорізькому мосту провели акцію “живий ланцюг”.

До 30 річниці Незалежності було створено Дорогу єдності М-30 Стрий – Ізварине. Це найдовший транспортний коридор із заходу на схід, що перетинає 10 областей. 16 лютого у День Єднання представники Укравтодору в 9 областях символічно поєднали схід та захід України та провели масштабну акцію підтримки національного суверенітету.

Зовнішні посилання 
Сторінка Андрія Івко у Facebook.

Андрій Івко в студії Сніданок 1+1 | Як тільки ЗСУ звільняють нашу землю - ми одразу приступаємо до роботи

Інтерв'ю | Більшість об’єктів доведеться будувати з нуля – інтерв’ю з "Укравтодором", ЦТС, 27.12.2022

Брифінг | Відновлення дорожньої інфраструктури: допомога від європейських партнерів, УКРІФНОРМ, 29.12.2022